San Saba kan syfta på:

Italien
 San Saba – en stadsdel i södra Rom och tillika ett av Roms rioni
 San Saba (församling) – en församling i Roms stift
 San Saba, Rom – en kyrkobyggnad, mindre basilika och titeldiakonia i Rom

USA
 San Saba, Texas – administrativ huvudort i San Saba County
 San Saba County – ett county